Теодо́ро Валька́рсель Кабалье́ро (; 19 октября 1902, Пуно, Перу — 20 марта 1942, Лима, Перу) — перуанский композитор, фольклорист. Дядя перуанского композитора и пианиста  (1932—2010).

Биография 
Учился в Миланской консерватории. И брал частным образом уроки у Фелипе Педреля (Барселона). В 1920 году возвращается на родину. Обосновывается в Лиме, и спустя восемь лет получает Национальный приз за своё композиторское творчество. В 1929 году вновь посещает Европу. В творчестве широко использовал местный музыкальный фольклор.

Опубликовал сборники обработок музыкального фольклора («30 песен индейской души», 1935, «4 инкские песни» и другие)

Сочинения 

 «Q’achampa» 
 балет «Сурай-Сурита» / Suray Surita 
 «Danza del Hechicero» 
 «Ritual y Danzas» 
 «La Sonata India» 
 «In senso di fioritura»
 Bailan los llameros
 Ritual i danza
 Danza imperial
 Granizada
 El cortejo nupcial
 Danza del Hechicero
 Los balseros
 H'arawi de amor 
 Canto de cosecha
 Ayarache
 Las tejederas
 Encentadores montaneses
 K’usiy kuna
 Sonqo loulo
 Hanac kama
 Selui´j pampa
 Q’ori kenti uj
 Miski ruru
 Urpicha yau
 Sankayo-ta
 Haylli taki
 Tarukita
 Allqamari kanki
 Tikata tarpuy niykichu
 La vicuñita
 Imana p’uncha
 Wakayniy
 Puhllay
 Suray surita 
 H’acuchu?
 W’ay
 Apu kuyapayac
 Alau iguyeco
 Yraka kûya-wi
 Tristes ecos
 Condorcitoy
 Amyan Tutta
 Tungu tungu
 De las cordilleras
 Yumkapi waqay urpicha
 Kantuka kamtati ururi
 Tuku
 Chililin uth’aja

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 93 — ISBN 5-85270-033-9

Примечания

Ссылки 
 Теодоро Валькарсель на Allmusic 

Выпускники Миланской консерватории имени Джузеппе Верди
Балетные композиторы Перу